«Ronda de noche» -o «La ronda de noche»- puede referirse a:

Pintura 
 La ronda de noche -"De Nachtwacht"- (1642), cuadro de Rembrandt.

Cine 
 La ronda de noche -"Nightwatching" (2007), película dirigida por Peter Greenaway.

Literatura 
 Ronda de noche (novela) (Night Watch, 2002), novela de Mundodisco del autor Terry Pratchett.